Red Devil steht für:
 Red Devil (Alaska), census-designated place in Bethel Census Area, Alaska, Vereinigte Staaten
 Red Devil (Energydrink), Energydrink-Marke
 Red Devil (Film), britischer Spielfilm von Savvas D. Michael (2019)
 SAR-Klasse 26 „Red Devil“, südafrikanische Dampflokomotive

Siehe auch:
 Rote Teufel, Begriffsklärung